Jean Louis Marie Poiret, Frans botanicus
 Jean Poiret (acteur) (1926-1992), Frans filmmaker
 Jean Louis Georges Poiret (1872-1932), luitenant-gouverneur van Frans-Guinee